bezpośredni cel inflacyjny
 brain-computer interface
 basic capabilities index